Bircher ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Bircher (1775–1861), Schweizer Politiker
 Ernest Bircher (1928–2019), britischer Ruderer
 Eugen Bircher (1882–1956), Schweizer Chirurg und Politiker
 Franklin Bircher (1896–1988), Schweizer Arzt und Politiker

 Josef Bircher, (1830–1904), Schweizer Politiker
 Julius Bircher (1846–1920), Schweizer Ingenieur
 Martin Bircher (1938–2006), deutscher Barockforscher, Buchhistoriker, Sammler und Hochschullehrer
 Martina Bircher (* 1984), Schweizer Politikerin (SVP) und Betriebsökonomin
 Max Bircher-Benner (1867–1939), Schweizer Arzt, Klinikleiter und Ernährungsreformer
 Nicole Bircher (* 1982), Schweizer Moderatorin und Produzentin
 Pascal Bircher (* um 1975), Schweizer Badmintonspieler
 Peter Bircher (* 1939), Schweizer Politiker
 Ralph Bircher (1899–1990), Schweizer Volkswirt und Publizist 
 Silvio Bircher (* 1945), Schweizer Politiker
 Werner Bircher (1928–2017), Schweizer Politiker (FDP)

Bircher steht zudem für:
 Behr Bircher Cellpack BBC, Schweizer Industrieunternehmen, hervorgegangen aus der Bircher- und der Cellpack-Gruppe

Siehe auch:
 Pircher